Дзета Змеи, ζ Змеи, Zeta Serpentis, ζ Serpentis, сокращ. Zeta Ser, ζ Ser — одиночная звезда в экваториальном созвездии Змея, принадлежащая к астеризму «Хвост змеи». Звезда имеет видимую звёздную величину +4,615, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом на деревенско-пригородном небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 87° с. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением полярных областей. Лучшее время наблюдения — июнь.

Само движение Дзета Змеи показывает, что звезда движется со скоростью гораздо большей скорости остальных звёзд относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость — , что в 4,3 раз больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Сама звезда движется по небесной сфере на юго-восток.

Имя звезды 
Дзета Змеи (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Учитывая, что Дзета Змеи (ζ — шестая буква греческого алфавита) — звезда пятой величины является пятнадцатой по яркости в созвездии, а Тета Змеи (θ — восьмая буква греческого алфавита) находится на вершине созвездия, Байер довольно чётко упорядочил, по крайней мере, некоторые из звёзд по положению, а не по яркости. У звезды также есть обозначение, данное Флемстидом — 57 Змеи () и обозначение, данное Гулдом — 17 Cau G Змеи () (то есть 17 звезда в астеризме «Хвост змеи» ()).

Свойства звезды 
Дзета Змеи — это жёлто-белый карлик спектрального класса . В настоящее время звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет. Масса звезды равна .

Поскольку звезда находится недалеко, то радиус звезды сожжёт быть измерен непосредственно. и, действительно, в 1922 году была предпринята попытка измерить диаметр звезды напрямую. Тогда получилось, что её угловой диаметр равен , а физический диаметр звезды был определён в  и это была лучшая попытка, когда было получено почти современное значение радиуса звезды. Следующая попытка была произведена в 1967 году и тогда радиус был оценён в , что было, как мы знаем сегодня, очень далеко от современного значения. Следующая попытка была в 1969 году и тогда угловой диаметр Дзета Змеи был измерен , а физический радиус звезды оценён . И, наконец, последняя попытка была проведена в 1973 году и тогда угловой диаметр звезды был измерен как , а физический радиус звезды был оценён в . Но все эти попытки измерения, кроме первой, были весьма далеки от современного значения, которое оценивается в .

Светимость звезды равна . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, их надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно туда, где в Солнечной системе находится Пояс астероидов, а более конкретно на орбиту, где вращается Церера. Причём с такого расстояния Дзета Змеи выглядели бы почти на 16 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,42° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть практически в 2 раз меньше, чем на Солнце (), что по-видимому, может объясняться малой массой при большом диаметре звезды. Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и Дзета Змеи имеет значение металличности почти на четверть меньше, чем на Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет 76 %.

Дзета Змеи вращается со скоростью , то есть практически со скоростью в 35 раз больше солнечного вращения, что даёт период вращения звезды порядка 1,47 дня. Однако у Дзета Змеи есть одна особенность, которая характерна для звёзд с большей массой. Звезду выделяет, так называемая, «скорость отрыва» в классе F5, при  или около того солнечных масс. Ниже этой массы зрелые карлики вращаются медленно, в результате сопротивления, создаваемого их магнитными полями, которые связаны с их расширяющимися звёздными ветрами. Среди более горячих и более массивных звёзд магнитные поля ослабевают, а затем исчезают в результате исчезновения поверхностной конвекции, которая помогает создавать эти поля. Такие звезды, как Дзета Змеи, никогда сильно не замедлялись с момента их рождения, как, например, Солнце. Правда, её скорость вращения мала по сравнению со звёздами спектрального класса В, где звезды, такие как, например, 48 Весов, могут достигать скорости вращения  и выше.

Возраст Дзета Змеи составляет , а поскольку, нам известно из теории звёздной эволюции, что звёзды с массами как у Дзета Змеи живут порядка , то звезда прожила уже почти две трети своей жизни на главной последовательности.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Дзета Змеи (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 15 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Дзета Змеи
 

Змея (созвездие)
Объекты HD и HDE
Объекты HIP